

Rivières 
 La Baïse est une rivière du sud de la France qui coule dans les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et de Lot-et-Garonne.
 La Baïse de Lasseube est un affluent gauche du gave de Pau, entre la Juscle et le Luzoué.
 La Petite Baïse est un affluent droit de la Baïse en Gascogne dans le sud-ouest de la France et un sous-affluent de la Garonne.
 La Baïse Darré est un affluent de la Petite Baïse.
 La Baïsole est un affluent rive droite de la Baïse.

Communes 
 Valence-sur-Baïse est une commune française, située dans le département du Gers.
 Buzet-sur-Baïse est une commune française, située dans le département Lot-et-Garonne. 
 Trie-sur-Baïse est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées.
 Saint-Paul-de-Baïse est une commune française, située dans le département du Gers.
 Condom-sur-Baïse est une commune française, située dans le département du Gers.

Navires 
 La Baïse est un pétrolier ravitailleur d'escadre admis au service en 1945.